María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (Cannes, 10 de abril de 1877- San Gilgen, 4 de octubre de 1947) fue una princesa de las Dos Sicilias que se convirtió en archiduquesa de Austria por su matrimonio.

Biografía 

María Cristina era hija del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, y de su esposa y prima, la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias.

Se casó el 8 de noviembre de 1900 en Cannes con Pedro Fernando de Austria-Toscana, hijo del gran duque Fernando IV de Toscana y su segunda esposa, la princesa Alicia de Borbón-Parma.

La pareja tuvo cuatro hijos:

 Godofredo (1902-1984), casado con la princesa Dorotea de Baviera; con descendencia.
 Elena (1903-1924), fue la primera esposa del duque Felipe Alberto de Wurtemberg; con descendencia.
 Jorge (1905-1952), casado con la condesa María Valeria de Waldburg-Zeil-Hohenems (nieta de la archiduquesa María Valeria de Austria); con descendencia.
 Rosa (1906-1983), fue la segunda esposa del duque Felipe Alberto de Wurtemberg, viudo de su hermana, Elena; con descendencia.

María Cristina murió el 4 de octubre de 1947 en San Gilgen, Austria, a los setenta años de edad. Su marido murió un año después.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Habsburgo
Archiduquesas de Austria por matrimonio
Grandes Duques de Toscana
Nobles de Austria del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XX
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Casa de Habsburgo (Rama toscana)
Princesas de las Dos Sicilias
Princesas de Toscana por matrimonio
Nacidos en Cannes